Овчарова — женская форма русской фамилии Овчаров. 

 Известные носители 
 Овчарова, Анна Сергеевна (род. 1996) — швейцарская и российская фигуристка.
 Овчарова, Елена Анатольевна (более известна под фамилией Красовская; род. 1976) — украинская легкоатлетка, призёр летних Олимпийских игр 2004 года.
 Овчарова, Любовь Михайловна (род. 1995) — российская спортсменка (вольная борьба).